Trugschluss steht für:

 logisch falscher Schluss, siehe Fehlschluss
 Trugschluss (Mathematik)
 Trugschluss (Musik), trügerische Kadenz

Siehe auch: